14-Methoxymetopon is een morfine-achtige pijnstiller ontwikkeld door een team van onderzoekers onder leiding van professor Helmut Schmidhammer in de Universiteit van Innsbruck rond 1990. Het is een derivaat van metopon waarin een methoxygroep is ingebracht op plaats 14. Het is een zeer krachtig pijnstillend geneesmiddel dat ongeveer 500x krachtiger is dan morfine; echter wanneer het middel spinaal of supraspinaal wordt ingediend vertoont het middel een analgetische activiteit tot één miljoen maal groter dan die van morfine. Het geneesmiddel bindt sterk aan de μ-opioïde receptor en activeert deze in grotere mate dan vergelijkbare opioïden.

Opioïde
Anestheticum